Чемпионат Азии по боксу среди женщин 2017 года проходил в Хошимине, Вьетнам. В чемпионате принимало участие 120 боксёров из 20 стран континента.

Медалисты

Распределение наград

Примечания

Ссылки 
Официальный статистика Чемпионата

2017
бокс
2017 год в боксе